Aarah (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven
 Aarah (Raa-atol), een eiland van het Raa-atol, Maldiven
 Aarah (Vaavu-atol), een eiland van het Vaavu-atol, Maldiven